Кубок Мальты 2008 () — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, который проходил в Портомасо (Мальта) с 4 по 10 февраля 2008 года. Победителем турнира стал Шон Мёрфи, обыгравший в финале Райна Дэя со счётом 9:3. Для Мёрфи эта была вторая победа подряд на этом турнире.

Это был последний розыгрыш Кубка Мальты по снукеру.

Результаты

Групповая стадия 

Матчи групповой стадии играются из 6 фреймов. За победу даётся 2 очка, за ничью - 1. В плей-офф выходят игроки, занявшие 1 место в своей группе.

Группа 1 

4 февраля: Джон Хиггинс 6:0 Алекс Борг Джо Перри 3:3 Райан Дэй
5 февраля: Джон Хиггинс 4:2 Райан Дэй Алистер Картер 5:1 Алекс Борг
6 февраля: Джо Перри 4:2 Алекс Борг Джон Хиггинс 3:3 Алистер Картер
7 февраля: Джо Перри 4:2 Алистер Картер Райан Дэй 3:3 Алекс Борг
8 февраля: Джон Хиггинс 5:1 Джо Перри Алистер Картер 2:4 Райан Дэй

Группа 2 

4 февраля: Кен Доэрти 4:2 Марко Фу Нил Робертсон 5:1 Стивен Ли
5 февраля: Кен Доэрти 4:2 Стивен Ли Джо Свэйл 1:5 Марко Фу
6 февраля: Кен Доэрти 5:1 Джо Свэйл Нил Робертсон 3:3 Марко Фу
7 февраля: Нил Робертсон 4:2 Джо Свэйл Стивен Ли 1:5 Марко Фу
8 февраля: Кен Доэрти 5:1 Нил Робертсон Джо Свэйл 1:5 Стивен Ли

Группа 3 

4 февраля: Шон Мёрфи 6:0 Тони Драго Стивен Хендри 4:2 Марк Селби
5 февраля: Стивен Магуайр 4:2 Тони Драго Шон Мёрфи 4:2 Марк Селби
6 февраля: Стивен Хендри 4:2 Тони Драго Шон Мёрфи 4:2 Стивен Магуайр
7 февраля: Марк Селби 4:2 Тони Драго Стивен Хендри 3:3 Стивен Магуайр
8 февраля: Шон Мёрфи 5:1 Стивен Хендри Стивен Магуайр 3:3 Марк Селби

Группа 4 

4 февраля: Грэм Дотт 2:4 Доминик Дэйл Питер Эбдон 2:4 Дин Цзюньхуэй
5 февраля: Грэм Дотт 3:3 Дин Цзюньхуэй Марк Уильямс 2:4 Доминик Дэйл
6 февраля: Грэм Дотт 2:4 Марк Уильямс Питер Эбдон 2:4 Доминик Дэйл
7 февраля: Марк Уильямс 3:3 Питер Эбдон Дин Цзюньхуэй 4:2 Доминик Дэйл
8 февраля: Грэм Дотт 2:4 Питер Эбдон Марк Уильямс 0:6 Дин Цзюньхуэй

Плей-офф 

Полуфиналы турнира игрались до 6 побед, финал - до 9 побед.

Финал

Сенчури-брейки 

137, 110, 104 Шон Мёрфи
134, 127, 118 Кен Доэрти
129, 100 Алистер Картер
128, 103 Питер Эбдон
127, 125, 125, 123, 106 Дин Цзюньхуэй
127, 110, 101 Марк Селби
116, 107 Нил Робертсон
113 Райан Дэй
108, 106, 101 Марко Фу
103 Стивен Хендри

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org
 Результаты турнира на Евроспорт.Ру

Кубок Мальты
2008 год в снукере